

Termin -{AGT}- ima više značenja.

 -{AGT}-, оznaka za angiotenzin. 
 -{AGT}-, aromatični, antivirusni, hidrazinski-derivat mikotoksina.
 Genetički kod za serin
 Alanin—glioksilat transaminaza, enzim